Могрен:

 Могрен, Торгни — шведский лыжник, олимпийский чемпион, четырёхкратный чемпион мира
 Могрен — черногорский футбольный клуб из города Будва.